El topónimo Five Points puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Five Points, un pueblo en el estado de Alabama.
 Five Points, un lugar designado por el censo ubicado en el estado de Carolina del Norte.
 Five Points , varios lugares en el estado de California. 
 Five Points, un lugar designado por el censo ubicado en el estado de Florida.
 Five Points, un barrio en la ciudad de Nueva York.
 Five Points, un lugar designado por el censo en el estado de Ohio.